Delovoï tsentr (russe : ) peut faire référence à :
 Delovoï tsentr, ancien nom de la station Vystavotchnaïa du métro de Moscou, sur la ligne Filiovskaïa,
 Delovoï tsentr, station de la ligne Kalininsko-Solntsevskaïa du métro de Moscou.